Autumn pueden referirse a:

Música
Autumn (banda), banda de metal gótico de los Países Bajos 
Autumn Leaves, versión de la canción Les feuilles mortes de Jacques Prévert y Joseph Kosma
Black Autumn, banda alemana de black metal y ambient black metal

Personas
Como nombre
Autumn Haze, modelo y actriz pornográfica 
Autumn Phillips, esposa de Peter Phillips
Autumn Reeser, actriz estadounidense
Emilie Autumn, cantautora, violinista, poeta, novelista y pianista